Tatsuya Furuhashi (Hamamatsu, 7 de novembro de 1980) é um futebolista profissional japônes, atacante, milita no Montedio Yamagata.

Ligações externas 

Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Montedio Yamagata